Гец може да се отнася за:
 Георги Георгиев – Гец (1926-1996), български актьор
 Стан Гец (1927-1991), американски музикант